Какавадзор () — села у Вірменії:

 Какавадзор (Арагацотн) — у марзі (області) Арагацотн.
 Какавадзор (Котайк) — у марзі Котайк.
 Какавадзор (Мартуні) — у Мартунинському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.